Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2007 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueurs sur gazon, notamment à Wimbledon.
 Blessée à un mollet lors du  du huitième de finale, Serena Williams a cependant réussi à gagner le troisième set face à Daniela Hantuchová, aidée par la pluie qui a suspendu la rencontre pendant deux heures où elle a pu être soignée.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2007
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2007
Tennis en juin 2007
Tennis en juillet 2007